Мирто () — древнегреческое женское имя
 Мирто (жена Сократа) — вторая жена древнегреческого философа Сократа
 В мифологии
 Мирто — вакханка, одна из спутниц Диониса
 Мирто — по одной из версий женщина-эпоним Миртойского моря
 Мирто — амазонка, по одной из версий мать Миртила от Гермеса
 Мирто — по одной из версий дочь Менетия, сестра Патрокла

Географические названия 
 Мирто — коммуна в Италии

Другое 
 Мирто — итальянский миртовый ликёр

Примечания